Правда (фильм, 1919) — несохранившийся российский художественный фильм-драма 1919 года режиссёра Якова Протазанова.
 Правда (фильм, 1957) — советский художественный фильм 1957 года режиссёров Виктора Добровольского и Исаака Шмарука, экранизация одноимённой пьесы Александра Корнейчука.
 Правда (фильм, 1970) — французский художественный фильм 1970 года режиссёра Жана-Люка Годара.
 Правда (фильм, 2004) — короткометражный эпизод 2004 года французского киноальманаха «Париж, я люблю тебя».
 Правда (фильм, 2019) — французско-японский художественный фильм-драма 2019 года режиссёра Хирокадзу Корээда.
 Правда (фильм, 2019, Россия) — российский детективный телевизионный художественный фильм 2019 года режиссёра Андрея Силкина.